Aigenberg ist der Name folgender

Orte:
 Aigenberg (Windorf), Gemeindeteil von Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Aigenberg (Gemeinde Flachau), Ort in der Gemeinde Flachau (Salzburg), Salzburg

geographischer Objekte:
 Aigenberg (Bayerischer Wald) (610 m), Erhebung bei Rattenberg (Niederbayern)

Siehe auch:
 Eigenberg